Franciaország
Nalliers, település Vendée megyében
Nalliers, település Vienne megyében